Марьян Франке ("Marian Franke", 21 марта 1877, Львов — 12 сентября  1944, Львов) — профессор и декан медицинского факультета Львовского университета, врач-кардиолог, физиолог, учёный, преподаватель, основатель телемедицины и клинической  телекардиологии в Польше и во всём мире.

Биографические сведения 
Сын известного ученого, физика-механика, профессора, ректора Львовской политехники Яна Непомуцена Франке (Jan Nepomucen Franke) и Анели Сваричевской (Anielа Swaryczewskа).

Марьян Франке изучал медицину сначала в Львовском (с 1895 до 1897 г.), затем в Венском университете, после окончания которого с 1900 года работал на кафедре внутренних болезней сначала как практикант, впоследствии получил должность ассистента этой же кафедры, неоднократно стажировался в Берлине и Париже (1902-1903 гг.) В 1908 году после защиты диссертации «O wymiarowości ruchów serca na tle skurczów dodatkowych (arythmia cordis extrasystolica) i o jej znaczeniu klinicznym» он получает звание доцента, а в 1916 — профессора.

Во время Первой мировой войны М. Франке служил на фронте военным врачом в австрийской армии. В 1918 году принимал участие в военных действиях во Львове, а в 1921 году служил в польской армии в звании подполковника медицинской службы.

С 1921 по 1942 годы профессор Франке возглавляет кафедру общей и экспериментальной патологии медицинского факультета Львовского университета. Также дважды он был деканом этого же факультета — в 1928-1929 и 1936-1937 годах.

Во время гитлеровской оккупации Львова профессор Франке был отстранен от руководства кафедрой, в 1942 году — арестован гестапо. Чудом избежав смерти, Франке был на некоторое время восстановлен в звании профессора (но не руководителя кафедры), после чего был вынужден уйти на пенсию, а через 2 года он умер в своем доме №29 по улице Валовой.

Внедрение телемедицины 

В 1935 году во Львове профессор Марьян Франке развернул первую в мире клиническую телеэлектрокардиографическую (теле-ЭКГ) систему. Это был первый случай применения телемедицины в Польше и первая регулярно работающая телекардиологическая система в мире.

Согласно публикации в издании Polska Gazeta Lekarska (№ 27, 1937 год, стр.15): «в Течение 2 последних лет в отделении инфекционных заболеваний Государственного общего госпиталя в Львове] систематически проводились телеэлектрокардиографические обследования. Больные находились в отделении, а результаты обследований сердца передавались на 500 метров в Институт патологии. Обследования эти исполнялись совместно с профессором Франке». Трансляция ЭКГ осуществлялась по «специальным проводам» на расстояние «около 500 метров», использовался электрокардиографический аппарат «Elkagraph» производства F. Hellige&Sons (Фрайбург, Германия). Передающая станция была расположена в отделении инфекционных болезней Государственного общего госпиталя, а приемная — на кафедре общей и экспериментальной патологии медицинского факультета Львовского университета (которой заведовал сам М. Франке). По словам самого Франке, «нахождение пациента на месте позволяло избежать осложнений, связанных с транспортировкой больного». Соавтором в этой работе был профессор Витольд Липинский.

В 1936 году Н. Франке и В. Липинский печатают статью про изменения на электрокардиограмме у пациентов с инфекционными заболеваниями. Как основной инструмент для выполнения данного обследования М. Франке указывает именно телеэлектрокардиографию. Дистанционно обследуя группу из 109 пациентов (в том числе, нескольких детей в возрасте до 14 лет, а также нескольких интубованных и терминальных больных) профессор Франке обнаружил и подробно описал целый ряд изменений, характерных для инфекционных заболеваний: замедление предсердно-желудочковой проводимости, низкий зубец P, снижение вольтажа зубца R, низкий зубец Т в третьем отведении как проявление миокардита, нарушения ритма, изменения электрической оси сердца, свойственное миокардиту как осложнение инфекционного заболевания и прочее.

Транстелефонная электрокардиография (теле-ЭКГ) является одним из самых надежных и эффективных средств телемедицины, интенсивно используется и до сих пор.

Научная деятельность 

Научные интересы профессора Франке были достаточно разносторонними. К основным направлениям его работы можно отнести: изучение патогенеза и диагностических признаков (в том числе электрокардиографических и телеэлектрокардиографических) заболеваний кровообращения, патогенеза поражения почек, в частности, возникновение уремии) при возвратном тифе, разработка метода изучения протеолитических ферментов лейкоцитов, определение значимости протеолитического индекса крови в диагностике инфекционных заболеваний, методов лечения хронических заболеваний сердца, поражения миокарда; он описал явления разрушения лейкоцитов сывороткой крови у больных лейкемией, нарушения кровообращения и мочевыделения при остром воспалении почек. Его перу принадлежит учебник по диагностике болезней сердечно-сосудистой системы, изданный в 1921 году. Профессор Марьян Франке подготовил трех профессоров. В 1935 году он использовал телемедицине для регулярного клинического применения ЭКГ и научных исследований.

Важнейшие публикации:
 Surowica rozpuszczająca ciałka białe крови (1901)
 O rzadkiej postaci niemiarowości ruchów serca (1905)
 O sposobach wyrównania другом вад zastawki trójdzielnej (1906)
 O leczeniu przewlekłej niedomogi mięśnia sercowego (1909)
 Znaczenie fizjologiczne części przedsionkowo-komorowej układu przenośniego serca (1912)
 Diagnostyka chorób narządu krążenia (1921)
 Nowe drogi w medycynie wewnętrznej (1922)
 Skrypta patologji ogólnej i doświadczalnej (1923)
 Badania nad patogenezą mocznicy (1924)
 Leczenie przewlekłych schorzeń serca (1926)
 Obraz elektrokardjograficzny u starszej młodzieży szkolnej, oddającej się sportom (1935)
 Zmiany elektrokardjograficzne w chorobach zakaźnych (1936)

Признание 
В 1922 году Марианна Франке был избран президентом Львовского врачебного общества. В 1930 году он получил звание члена-корреспондента Академии медицинских наук в Кракове, а в 1937 году — становится действительным членом Академии наук. В эти же годы профессора Франке неоднократно приглашали возглавить кафедры в медицинских университетах Польши (Варшава, Познань), однако каждый раз он отказывался, не желая покидать свою родину — Львов, в котором Франке прожил большую часть своей жизни.

Интересный факт 
В Научной библиотеке Национального университета «Львовская политехника» хранится издание диссертации Марии Склодовской-Кюри, Париж, 1904 год, подаренное семьей М. Франке.

Источники 
 Владзимирский А. В., Стадник А. М., Карлинска М. Первое применение телемедицины в Украине: Марьян Франке и Витольд Липинские // Рус.же. телемед.мед.телемат. — 2012. — Т.10, № 1. — С. 18-26.
 Franke M., Lipiński W. Zmiany elektrokardjograficzne w chorobach zakaźnych // Polska Gazeta Lekarska. — 1936. — R. 15,N9. — 1-11 s.
 Зименковский Б. С., Гжегоцкий М. Г., Луцик А. Д. Профессора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого: 1784-2006. — Львов: Издательский дом «Наутилус», 2006. — 291 с.
 Albert Z. Lwowski wydzial lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944. — Вроцлав: Милитария Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
 Sklład towarzystwa naukowego we Lwowe.
 Zwoździak W. Historia wydziału lekarskiego uniwersytetu Lwowskiego // Arhiwum история medycyny. — 1965. — T. XXVIII, N4. — S. 223-225.
 Oddział Zakaźny Państwowego Szpitala // Polska Gazeta Lekarska. — 1937. — N27. — S. 515.
 Księga adresowa król. Stoł. miasta Lwowa. Rocznik siedmnasty 1913. — Wydawca: Franciszek Reichman. Drukiem Augusta Olbrucha w Stryju, 1912. — S. 114.
 Biogramy uczonych polskich, Część VI: Nauki medyczne zeszyt 1: A-Ł (pod redakcją Andrzeja Śródki), Ossolineum, Wrocław 1990
 Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14201-4.

Ссылки 
 Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1935/36
 Zygmunt Albert - Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944

Примечания 

Умершие во Львове
Похороненные на Лычаковском кладбище
Врачи Польши
Кардиологи Польши